Sunday steht für:

 ein ehemaliges Berliner Schlager- und Vokalquartett, später -terzett mit unterschiedlicher Besetzung, siehe Sunday
 eine indische Wochenzeitschrift, siehe Sunday (Wochenzeitschrift)

Sunday ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Sunday (1862–1935), US-amerikanischer Sportler und Massenprediger
 Esther Sunday (* 1992), nigerianische Fußballspielerin
 Ibrahim Sunday (* 1944), ghanaischer Fußballspieler und -trainer
 Oriola Sunday (* 2003), nigerianischer Fußballspieler
 Uchechi Sunday (* 1994), nigerianische Fußballspielerin

Sunday ist der Künstlername von:

 Sunday (Sängerin) (* 1987), südkoreanische Sängerin

Siehe auch: